Als jij maar bij me bent (Danny de Munk), een single van Danny de Munk uit 1987
 Als jij maar bij me bent (Jannes), een single van Jannes uit 2008
 Als jij maar bij me bent (MEAU), een single van MEAU uit 2022